Le mot Lapoigne peut renvoyer à :
 Lapoigne, un personnage issu de la bande dessinée Gaston Lagaffe ;
 La série Lapoigne, une série de quatre livres de Thierry Jonquet.